Региональные выборы  состоялись в Эмилии-Романье 23 апреля 1995 года. Победителем стал действующий президент Пьер Луиджи Берсани, кандидат от левоцентристской коалиции, обошедший правоцентристского кандидата Джанфранко Морра. Впервые в истории региона состоялись прямые выборы президента, однако по-прежнему в течение срока президента мог заменить другой член победившей партии без проведения новых выборов.

Избирательная система 
Региональный совет Эмилии-Романьи включал в себя 50 мест, распределяемых по смешанной системе. 40 членов совета избирались от провинций по пропорциональной системе по партийным спискам с использованием метода наибольших остатков по квоте Друпа. Президент избирался по системе относительного большинства. Выигравшая выборы партия получала бонус в 9 мест.

Распределение мест по избирательным округам

Результаты выборов

После выборов 
Берсани ушел в отставку 17 мая 1996 года, чтобы занять кресло министра экономического развития Италии. На посту президента Эмилии-Романьи его сменил Антонио Ла Форджа (также из Демократической партии левых сил), который ушел в отставку 3 марта 1999 года. После него президентом стал Васко Эррани (партия Левые демократы).

Примечания 

Апрель 1995 года
Выборы 1995 года
1995 год в Италии
Выборы в Италии
Эмилия-Романья